Купата на носителите на купи 1974/75 е 15-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 32 клуба, сред които 22 актуални носители на национални купи и 10 загубили финалиста (Дънди Юнайтед, Бенфика Лисабон, Монако, Авенир Беген, Цървена Звезда Белград, Еносис Неон Паралимни, Славия Прага, Гвардия Варшава, Динамо Киев и Бурсаспор). Тъй като настоящият носител на трофея Магдебург става шампион на ГДР, следователно се класира за Купа на европейските шампиони 1974/75 и не може да защити титлата си. Албания не изпраща представител.

Финалът се играе на 14 май 1975 г. на Санкт Якоб Парк в Базел.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 18 септември, а реваншите са на 2 октомври 1974 г.

1 Еносис Неон Паралимни отказва да участва поради политически причини (Конфликт в Кипър).

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 23 октомври, а реваншите са на 6 ноември 1974 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 5 март, а реваншите са на 19 март 1975 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 9 април, а реваншите са на 23 април 1975 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1974/75
 Купа на УЕФА 1974/75

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1974/75 

Купа на носителите на купи